Međunarodna skijaška federacija (Međunarodni skijaški savez), ili kraće FIS (od francuskog izraza Fédération internationale de ski), međunarodna je udruga nacionalnih skijaških saveza koja upravlja skijaškim športovima i disciplinama kao što su alpsko skijanje, nordijsko skijanje, skijaški skokovi, skijaško trčanje, freestyle i snowboard. FIS se bavi organizacijom natjecanja, objavom pravila i kalendara natjecanja, organizacijom Svjetskog kupa i Svjetskih prvenstava, itd.

Zanimljivo je da ova federacija nije nadležna i za biatlon, sport koji u sebu uključuje uz streljaštvo i nordijsko skijanje kao sastavnu disciplinu.

Zanimljivosti 
Za vrijeme Drugog svjetskog rata ovaj je savez jedini uspio održati natjecanje za prvenstvo svijeta.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica 

Međunarodne športske organizacije
Skijanje